Филипп Евгеньевич Богданович (род. 19 января 1984) — белорусский киберспортсмен. Игрок в тактические шутеры от первого лица, играет под никнеймом «Phlps».

Биография 
Первый чемпионат сыграл в 1999 году, будучи школьником. Соревнование по Quake 2 состоялось в общежитии БГУИР, занял 58 место из 64.

Профессиональная карьера 
Выступал за такие команды как: eXtreme (Беларусь) Quake 3 и Starcraft 1999 год. В 2003 закончил карьеру в Quake 3, Starcraft и Counter Strike. 

Играет под девизом - "Успех команды зависит равным образом от всех её участников".

Начало карьеры в Soldiers Of Fortune 
В 2004 присоединился к команде =S.O.F.= (международная команда) в игре Operation Flashpoint в команде был менеджером и координатором.

В 2005 году в составе команды [SOD] (Нидерланды) на чемпионате Европы занял первое место в Operation Flashpoint CTF. В 2005 покинул =S.O.F.=

The RED 
В 2010—2011 присоединился к The RED сообществу (Россия) для создания команды по World of Tanks для участия в турнирах и лиге World Of Tanks.

Weekly Open Games 
С 2013 по 2017 входил в состав Администрации проекта Weekly Open Games: тактический шутер (симулятор, общевойсковые задачи).

Kill’n’Destroy 
В 2015 присоединился к [KND] (Россия, Украина, Беларусь) для участия в чемпионате Мира по ArmA 3. В её составе занял первое место.

Electronic Sports Masters 
C 2016 был СНГ комьюнити-менеджером в крупнейшей киберспортивной НКО организации Electronic Sports Masters.

С 2017 по 2023 активно занимался новостным блоком проекта Герои Войны и Денег, входил в состав администрации проекта — следил за порядком в боях и таверне.

88th. Walking Death 
В 2018 присоединился к «88th. Walking Death» (Испания) Где за 3 года выиграл 3 чемпионата, заняв первое место. В 2020 году в составе команды «88th. Walking Death» занял третьем место.

Карьера комментатора 
В 2021 комментировал Чемпионат Европы по ArmA 3 CTF для русскоязычного сегмента на Twitch, Youtube и GoodGame.

В марте 2021 ушёл из киберспорта.

Тренерская деятельность 
В 2022 организовал команду King Slayers [KKISS] по Stadoff 2 среди учащихся различных школ г. Минска. В команде является тренером и менеджером команды.

Достижения 
 2002 Starcraft, 2-место LAN (local) в составе команды eXtreme, [eXt]

 2005 Operation Flashpoint 1-место Internet (EU) в составе команды Storm Troopers of Death, [SOD]

 2015 ArmA 3 Чемпионат мира 1-место Internet (World) в составе команды Kill’n’Destroy, [KND]

 2017 ArmA 3 Чемпионат Европы 1-место Internet (EU) в составе команды 88th Co."WALKING DEATH", [88th] - TEAM INS0MNIA

 2018 ArmA 3 Чемпионат Европы 1-место Internet (EU) в составе команды 88th Co."WALKING DEATH", [88th] - TEAM INS0MNIA

 2019 ArmA 3 Чемпионат Европы 1-место Internet (EU) в составе команды 88th Co."WALKING DEATH", [88th] - TEAM INS0MNIA

 2020 ArmA 3 Чемпионат Европы 3-место Internet (EU) в составе команды 88th Co."WALKING DEATH", [88th] - TEAM INS0MNIA

Примечания 
Киберспортсмен в 38 разослал анкету 758 раз — в геймдев не взяли. HR советует, как переделать

Youtube канал посвященный тактическим шутерам в Arma 3, на котором проходили стримы турниров и чемпионатов.

Зал славы =S.O.F.=

Киберспортсмены Белоруссии